Волтол има више значења:
 Округ Волтол (Мисисипи)
 Волтол (Мисисипи)